El Consejo de Ministros de Turquía (), Gabinete de Turquía () o Gabinete Presidencial, es el organismo que ejerce la autoridad ejecutiva suprema en Turquía. Está compuesto por los jefes de los principales ministerios. De 1923 a 2018, los ministros fueron nombrados por el presidente, por consejo del primer ministro. A partir de 2018, Turquía adopta una presidencia ejecutiva, lo que significa que el presidente tiene la responsabilidad total de nombrar y renunciar a los ministros de sus funciones. El Consejo de Ministros toma sus decisiones por unanimidad. Según la Constitución turca, no puede ser diputado. Si es nombrado diputado, vicepresidente o ministro, debe renunciar a su cargo.

Miembros del gabinete presidencial 
El gabinete actual es el 66.° gabinete de Turquía, está dirigido por el presidente Recep Tayyip Erdoğan.

 Presidente
 Vicepresidentes
 Ministro de Justicia
 Ministro de Familia, Trabajo y Servicios Sociales
 Ministro de Medio Ambiente y Urbanización
 Ministro de Relaciones Exteriores
 Ministro de Energía y Recursos Naturales
 Ministro de Juventud y Deportes
 Ministro de Finanzas y Hacienda
 Ministro del Interior
 Ministro de Cultura y Turismo
 Ministro de Educación
 Ministro de Defensa Nacional
 Ministro de Salud
 Ministro de Industria y Tecnología
 Ministro de Agricultura y Silvicultura
 Ministro de Comercio
 Ministro de Transporte e Infraestructura

Véase también 
 Política de Turquía
 Presidente de Turquía

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial del Consejo de Ministros de Turquía

Turquia
Gobierno de Turquía